Het synchroonspringen vanaf de 10 meter toren voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2015 vond plaats op 26 juli 2015 in het Aquatics Palace in Kazan.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Uitslag voorronde
  Uitslag finale

Mannen 10 synchroon